Die 2. Unihockey-Bundesliga 2005/06 wurde vom UHC Döbeln gewonnen.

Teilnehmende Mannschaften 
 UHC Döbeln
 SSC Leipzig II
 USV Halle
 SV Grimma 1919
 Unihockey Igels Dresden
 SV 1887 Schlotheim
 UHC Elster
 SV Rotta
 USV TU Dresden

Modus

Die 2. Bundesliga wurde in einer Einfachrunde mit Hin- und Rückspiel ausgespielt, somit hatte jedes Team 16 Spiele zu absolvieren. Eine feste Auf- und Abstiegsregelung zur 1. Bundesliga bzw. Regionalliga gab es damals noch nicht. Für einen Sieg gab es zwei Punkte.

Unihockey 2005
Unihockey 2006

Bundesliga #2 2005